Кинджи () — английская фамилия. Известные носители:

 Кинджи, Джей (род. 1976) — австралийская баскетболистка и тренер.
 Кинджи, Ричард (род. 1989) — австралийско-новозеландский регбист.